Westover (Pensilvânia)
Westover (Virgínia Ocidental)
Westover Hills

Desambiguações de topônimos